Baro (rijeka), rijeka u Etiopiji i Južnom Sudanu
 Baro (Čad), naselje u Čadu
 Baro (Gvineja), grad u Gvineji
 Baro (Nigerija), grad u Nigeriji